'Бразил се први пут појавио на Олимпијским играма 1920. године и слао је своје спортисте на већину касније одржаних Летњих олимпијских игара.

На Зимским олимпијским играма Бразил је први пут учествовао 1992. године. Бразилски представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеиру освојили укупно 127 медаља, све на Летњим олимпијским играма и од тога 30 златних.

Национални олимпијски комитет Бразила (-{Comitê Olímpico Brasileiro}-) је основан 1914. а признат од стране МОКа 1935. године.

Освајачи медаља на ЛОИ

Освајачи златне медаље

Освајачи сребрне медаље

Освајачи бронзане медаље

Спољашње везе 
 Бразил на ОИ на сајту sports-reference.com

Бразил на олимпијским играма